Tonkouibolus är ett släkte av mångfotingar. Tonkouibolus ingår i ordningen slitsdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Tonkouibolus